Le tournoi Open de Macao 2016 est l'édition féminine 2016 du tournoi Open de Macao qui se déroule du 15 au 18 septembre 2016 à Macao. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA 50 et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participantes dont huit têtes de série, quatre joueuses qualifiées et une wild card la joueuse locale Liu Kwai Chi. 

En finale, Joelle King remporte le plus grand titre de sa carrière en s'imposant face à Annie Au.

Dotation et points 
En 2016, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open de Macao masculin 2016
 Open de Macao (squash)
 Saison 2016-2017 de la PSA

Liens externes 
 Page PSA

Open de Macao (squash)
Sport en Chine en 2016
2016 à Macao
Squash en 2016
Sport en septembre 2016